Sakar peut désigner :

Toponymes 
les  Monts Sakar, un massif montagneux du sud-est de la Bulgarie ;
le Sakar, un volcan d'Océanie situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Sakar, un village de Serbie situé dans la municipalité de Mali Zvornik, district de Mačva ;
 Sakar est le nom d'un village du Tibet où est situé le monastère de Labrang.

Autre 
 Sakar, un prénom kurde.
 Sakar International, une société de produits électroniques domiciliée dans le New Jersey, et exploitant la marque Polaroid.

Références 

Homonymie